Cherry Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cherry Valley (Arkansas)
Cherry Valley (Californië)
Cherry Valley (Illinois)
Cherry Valley (New York)
Cherry Valley (Pennsylvania)